Die Cadre-47/2-Europameisterschaft der Junioren 2001 war das 25. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 20. bis zum 22. April 2001 in Rue statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 2000/01.

Geschichte 
Erst in der zweiten Verlängerung gewann der Niederländer Martien van der Spoel den EM-Titel gegen den Franzosen Mikael Devogelaere. Gemeinsam Dritte wurden Edgar Meerwijk und Benoit Legros.

Leider sind nicht alle Turnierergebnisse bekannt.

Modus 
Gespielt wurde eine Vorrunde mit vier 3er-Gruppen im Round Robin-Modus. Es wurde eine Doppelrunde gespielt. Jeder spielte gegen Jeden zweimal. Danach eine Knock-out-Runde  bis 200 Punkte oder 20 Aufnahmen. Platz drei wurde nicht mehr ausgespielt.

Platzierung in den Tabellen bei Punktleichheit:
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

Finalrunde

Endergebnis

Einzelnachweise 

2001
Karambolageveranstaltung 2001
Billardturnier in Frankreich
Rue (Somme)
Sportveranstaltung in Hauts-de-France